Семибратово:

 Семибратово — посёлок городского типа в Ростовском районе Ярославской области России.
 Семибратово — муниципальное образование в составе Ростовского района Ярославской области. 
 Семибратово — железнодорожная станция Александровского направления Северной железной дороги